Oracle Enterprise Linux, distribució Linux basada en Red Hat, reempaquetada i distribuïda per Oracle
 OEL manga (de l'acrònim en anglès Original English-Language), manga publicat originàriament en anglès